Гран-при Японии 2002 года — семнадцатый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 сезона 2002 года. Прошёл на трассе «Судзука» в Японии. Соревнования состоялись 13 октября 2002 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:36,125
 Последняя гонка для Эдди Ирвайна, Алекса Йонга и Алана МакНиша. Последний в квалификации угодил в крупную аварию в повороте 130R, врезавшись в отбойник задней стороной автомобиля так сильно, что пробил барьер насквозь. При этом гонщик избежал травм.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 13 октября
Октябрь 2002 года
Спорт в Японии в 2002 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке